Het seizoen 1992/93 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1992 en eindigde op 6 juni 1993 met de finale in het Constant Vanden Stockstadion in Anderlecht. De beker ging naar Standard Luik, dat Sporting Charleroi versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Johnny Bosman - RSC Anderlecht (4 doelpunten)
 Dante Brogno - Sporting Charleroi (4 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1992/93